Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Wayne Ferreira che hanno battuto in finale Goran Ivanišević e Brian MacPhie 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Leander Paes (quarti di finale)
 Byron Black /  Sandon Stolle (semifinali)

 John-Laffnie de Jager /  Jim Grabb (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1999
ATP Tour 1999